Климотино — название населённых пунктов:

Россия 
 Климотино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Климотино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Климотино — деревня в Бежецком районе Тверской области.